Жигунов — русская фамилия.

Известные носители 
 Жигунов, Андрей Константинович (род. 1972) — российский автогонщик, семикратный чемпион России по ралли.
 Жигунов, Виктор Васильевич (род. 1948) — советский и российский писатель.
 
 Жигунов, Евгений Корнильевич (1939—2001) — советский и российский историк-архивист.
 Жигунов, Игорь Витальевич (род. 1972) — российский бизнесмен в банковской сфере.
 Жигунов, Константин Степанович (1946—) — советский автогонщик, отец Андрея Жигунова.
 Жигунов, Сергей Викторович (род. 1963) — советский и российский актёр, кинорежиссёр, продюсер.